YIC steht für:
 Flughafen Isachsen, Isachsen (Wetterstation), Nunavut, Kanada (IATA-Code)
 Yarmouk Industrial Complex, siehe Military Industry Corporation #Yarmouk Industrial Complex (YIC)

Abkürzung